Sprott steht für:

 die Europäische Sprotte, Fischart aus der Familie der Heringe

Personen:

 Albert Sprott (1897–1951), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Michael Sprott (* 1975), britischer Schwergewichtsboxer
 Wilhelm Sprott (1883–1953), Ehrenbürger und Bürgervorsteher in Laboe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sprott (Alabama)
 Sprott (Missouri)